Wedde (Westerwolde), een plaats in de Groningse gemeente Westerwolde
 Wedde (loon), het salaris van een militair (Nederland), het loon van een leraar of ambtenaar (België)
 't Wedde, recreatiegebied in Voorschoten, met onder andere de Voorschotense Golf Club